Mariano Moreno kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Moreno, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Moreno, kommun, Santiago del Estero, 
 Mariano Moreno (ort), Neuquén, 

Robotskapade Argentinaförgreningar